Алис-Спрингс:

 Алис-Спрингс — город на юге Северной территории Австралии.
 Алис-Спрингс — район местного самоуправления в Северной территории Австралии.
 Алис-Спрингс — региональный аэропорт, находящийся в 14 км к югу от города Алис-Спрингс.